Прудовая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Прудовая улица — улица в Москве.
 Прудовая улица — улица в городе Петергофе Петродворцового района Санкт-Петербурга.
 Прудовая улица — улица в городе Самаре.

Украина 
 Прудовая улица — улица в городе Запорожье.